Orosz Péter (1917–1953) görögkatolikus püspök
 Orosz Péter (1981) labdarúgó